Валь-ле-Бенестро́фф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на схід від Парижа, 50 км на південний схід від Меца.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Валь-ле-Бенестрофф на сайті французького Національного інституту географії
 Валь-ле-Бенестрофф на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Валь-ле-Бенестрофф на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Валь-ле-Бенестрофф на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Валь-ле-Бенестрофф на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мозель